А́йзек Джуд Прайс (; 29 марта 2003) — североирландский футболист. Выступает на позиции центрального полузащитника. Игрок клуба «Эвертон» и молодёжной сборной Северной Ирландии (до 21 года).

Клубная карьера 
Айзек Прайс — воспитанник молодёжной академии футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал возрасте 7 лет. Первый профессиональный контракт с клубом подписал 28 сентября 2020 года.

Дебют футболиста в основном составе «Эвертона» состоялся 3 марта 2022 года, когда Прайс вышел на замену в матче Кубка Англии против клуба «Борэм Вуд». 22 мая 2022 года дебютировал в Премьер-лиге, выйдя на замену в матче «Эвертона» против «Арсенала».

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки ФК «Эвертон»